Lähnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Henrike Lähnemann (* 1968), deutsche Germanistin und Mediävistin
 Johannes Lähnemann (* 1941), deutscher evangelischer Theologe und Religionspädagoge

Siehe auch:
 Lennemann